Ненапрегнатите предни гласни са група гласни звукове, заемащи междинно положение между предните и средните гласни. Никой от известните езици не разграничава предни от ненапрегнати предни гласни само въз основа на тяхната задпоставеност.

Двата основни ненапрегнати предни гласни звукове, със самостоятелен символ в Международната фонетична азбука са:

 ненапрегнато-затворена ненапрегнато-предна незакръглена гласна [ɪ]
 ненапрегнато-затворена ненапрегнато-предна закръглена гласна [ʏ]

Бележки 

Гласни звукове